Atwater désigne :

Toponymie 
 Canada
 Atwater, un village situé au Saskatchewan.
 Atwater, une station sur la Ligne verte du métro de Montréal.
 Avenue Atwater, une rue à Montréal.
 Marché Atwater, un marché public à Montréal.
 Bibliothèque Atwater, bibliothèque indépendante à Montréal, exploitée par le 
États-Unis
 Atwater, une ville située en Californie.
 Atwater, ue ville située dans le Minnesota.

Patronymie
 Edith Atwater (1911-1986), actrice américaine.
 Edwin Atwater (1808–1874), conseiller municipal à Montréal pour le district de Saint-Antoine.
 Lee Atwater (1951-1991), analyste américain.
 Harry Albert Atwater, jr. (1960- ), professeur de physique et de science des matériaux au California Institute of Technology.